Lameck ist der Name folgender Personen:
 Lucy Lameck (1934–1992), tansanische Politikerin
 Michael Lameck (* 1949), ehemaliger deutscher Fußballspieler
 Lameck Mangani, Politiker in Sambia